Les élections municipales québécoises de 2013 se déroulent le . Elles permettent d'élire les maires et les conseillers de chacune des municipalités locales du Québec, ainsi que les préfets de quelques municipalités régionales de comté.

Outaouais

Alleyn-et-Cawood

Aumond

Blue Sea

Boileau

Bois-Franc

Bouchette

Bowman 

Nomination de Pierre Labonté, conseiller #4, à titre de pro-maire en .
 Nécessaire en raison de la démission du maire Michel David en raison d'un désaccord avec le conseil. À noter aussi la démission du conseiller #6 mario Thibault.

Bristol

Bryson

Campbell's Bay

Cantley

Cayamant

Chelsea

Chénéville

Chichester

Clarendon 

John Armstrong, conseiller #5, devient maire de Clarendon .

Déléage

Denholm

Duhamel

Egan-Sud

Fassett

Fort-Coulonge

Gatineau

Gracefield

Grand-Remous

Kazabazua

L'Ange-Gardien

L'Île-du-Grand-Calumet

L'Isle-aux-Allumettes

Lac-des-Plages

Lac-Sainte-Marie

Lac-Simon

La Pêche

Litchfield

Lochaber

Lochaber-Partie-Ouest

Low

Maniwaki

Mansfield-et-Pontefract

Mayo

Messines

Montcerf-Lytton

Montebello

Montpellier

Mulgrave-et-Derry

Namur

Notre-Dame-de-Bonsecours

Notre-Dame-de-la-Paix

Notre-Dame-de-la-Salette

Otter Lake 

Kim Cartier-Villeneuve devient mairesse de la municipalité .

Papineauville

Plaisance

Pontiac

Portage-du-Fort

Rapides-des-Joachims

Ripon

Saint-André-Avellin

Saint-Émile-de-Suffolk

Saint-Sixte

Sainte-Thérèse-de-la-Gatineau

Shawville

Sheenboro 

Élection partielle au poste de maire et de conseiller #3 en .
Nécessaire en raison de la démission du maire Shamus Morris et de la conseillère Joann McCann, tous deux pour occuper de nouvelles fonctions.
 Doris Ranger, conseillère #4, devient mairesse de la municipalité.

Thorne

Thurso

Val-des-Bois 

Élection partielle au poste de maire en .
Nécessaire en raison de la démission du maire Daniel Rochon pour problèmes de santé.
 Élection de Roland Montpetit au poste de maire.

Val-des-Monts

Waltham 

 David Rochon, conseiller #2, devient maire de la municipalité en 2015.

Notes et références 

 Résultats par municipalité —  Directeur général des élections du Québec

Résultat, Outaouais
Histoire de l'Outaouais
 Résultat